Ashleigh Barty e Jennifer Brady erano le detentrici del trofeo, ma Brady ha deciso di non partecipare a questa edizione, mentre Barty si è ritirata dal tennis professionistico a marzo 2022.

In finale Desirae Krawczyk e Demi Schuurs hanno sconfitto Cori Gauff e Zhang Shuai con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Cori Gauff /  Zhang Shuai (finale) 
  Desirae Krawczyk /  Demi Schuurs (Campionesse)

  Ljudmyla Kičenok /  Storm Sanders (quarti di finale) 
  Shūko Aoyama /  Chan Hao-ching (semifinale)

Wildcard 

  Jule Niemeier /  Nastasja Schunk (primo turno)

Ranking protetto 

  Nadežda Kičenok /  Anastasija Rodionova (primo turno)

Alternate 

  Cristina Bucșa /  Tamara Zidanšek (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Porsche Tennis Grand Prix 2022